Maria Teresa d'Espanya (reina de França) (1638 – 1683), muller de Lluís XIV de França.
 Maria Teresa d'Espanya (princesa de Baviera) (1882 - 1914). Segona filla del rei Alfons XII d'Espanya i de l'arxiduquessa Maria Cristina d'Àustria.